Ма́цуда (, ) — дослівно: «соснове поле».

Топоніми 
 Мацуда (Канаґава)

Персоналії 
 Мацуда Дюдзіро — засновник компанії Mazda.
 Мацуда Масахіса — японський політик, міністр. 
 Мацуда Мітіюкі — японський політичний і державний діяч.
 Мацуда Такесі — японський плавець, олімпійський медаліст. 
 Мацуда Юсаку — актор.

Інше 
 Мацуда — японська назва компанії Mazda.

Японські прізвища